War Room puede referirse a:

 War Room (videojuego), un videojuego para ColecoVision.
 War Room (película), una película estadounidense de 2015 dirigida por Alex Kendrick.